Rywalizacja indywidualna w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 została rozegrana w dniach 12–13 sierpnia. Wystartowało 25 zawodników z 12 krajów.

Wyniki  
W pierwszej rundzie rywalizowano w trzech grupach. Z każdej z grup sześciu najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinale rywalizowano w dwóch grupach, z których 5 najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału. W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku gdy nie miały one wpływu na awans zawodników do dalszej rundy.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932